David Rodríguez (voetballer), voluit David Rodríguez Sánchez (1986), Spaans voetballer
 David Rodriguez (singer-songwriter) (1952-2015), Amerikaans singer-songwriter in folkmuziek
 David Rodriguez (bokser) (1977), Mexicaans-Amerikaans boxer
 David Rodriguez (waterpoloër), Cubaans waterpolospeler tijdens de Olympische Spelen van 1976 en 1980
 David Rodriguez (zwemmer), Cubaans zwemmer tijdens de Pan-Amerikaanse Spelen van 2007
 David Rodriguez (wielrenner), Amerikaans wielrenner, in 2007 lid van het Navigators Insurance Cycling Team
 David Rodriguez (generaal), voluit David M. Rodriguez (1954) Amerikaans generaal en commandant van het United States Africa Command